Села:
 Махаринці — Вінницька область, Хмільницький район
 Махаринці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Залізнична станція:
 Махаринці — вантажно-пасажирська залізнична станція Південно-Західної залізниці